Корене́ц — деревня в Шатурском муниципальном районе Московской области, в составе сельского поселения Пышлицкое. Расположена в юго-восточной части Московской области в 2,5 км к юго-западу от озера Святого. Население —  чел. (). Деревня известна с 1628 года. Входит в культурно-историческую местность Ялмать.

Название 
В письменных источниках деревня упоминается как Коренец. Название связано с некалендарным личным именем Коренец. Также существует предположение о происхождении названия деревни от термина корь — «расчищенное под пашню место» или «расчищенное и вновь заросшее лесом место».

Физико-географическая характеристика 

Деревня расположена в пределах Мещёрской низменности, относящейся к Восточно-Европейской равнине, на высоте 114 м над уровнем моря. Рельеф местности равнинный. С севера, запада и юга деревня окружена полями. К востоку от деревни расположен государственный природный заказник «Озера Имлес и Дубовое с заболоченными берегами», площадью 2100 га. Здесь гнездятся и останавливаются во время миграции многие редкие и охраняемые птицы (орлан-белохвост, беркут, скопа, большой подорлик, серый журавль, глухарь и др.). В 2,5 км к северо-востоку от деревни расположено озеро Святое, исток реки Пры.

По автомобильной дороге расстояние до МКАД составляет около 174 км, до районного центра, города Шатуры, — 59 км, до ближайшего города Спас-Клепики Рязанской области — 29 км, до границы с Рязанской областью — 13 км. Ближайший населённый пункт — деревня Зименки, расположенная в 1 км к юго-западу от Коренца.

Деревня находится в зоне умеренно континентального климата с относительно холодной зимой и умеренно тёплым, а иногда и жарким, летом. В окрестностях деревни распространены торфянисто- и торфяно-подзолистые и торфяно-болотные почвы с преобладанием суглинков и глин.

В деревне, как и на всей территории Московской области, действует московское время.

История

С XVII века до 1861 года 
В XVII веке деревня Коренец входила в Шеинскую кромину волости Муромское сельцо Владимирского уезда Замосковного края Московского царства. Первым известным владельцем деревни был Яков Рупосов. В 7136 (1627/28) году поместье получил Степан Ефимьевич Лутовинин (прозвище Третьяк). В писцовой книге Владимирского уезда 1637—1648 гг. Коренец описывается как деревня на суходоле с одним двором, при деревне имелись пахотные земли среднего качества и сенокосные угодья:
Деревня Коренец на суходоле, а в ней двор крестьянин Герасимко Исаев да брат его Гришка, у Герасимка дети Ивашка, да Тимошко, да Лучка, у Гришки дети Сенка, да Микулка, да Трофимко, да приемыш их Никитка Ананьин сын Бауков. Пашни паханые середние земли и с тем, что на Курове двадцать четвертей, да лесом поросли отъезжие пашни на Курове, да на Семеновице четыре четверти в поле, а в дву по тому ж; сена около поль двадцать копен

После смерти Степана Лутовинина его поместье унаследовали его дети Давыд, Артемий и Прокофий.

В результате губернской реформы 1708 года деревня оказалась в составе Московской губернии. После образования в 1719 году провинций деревня вошла во Владимирскую провинцию, а с 1727 года — во вновь восстановленный Владимирский уезд.

В 1778 году образовано Рязанское наместничество (с 1796 года — губерния). Впоследствии вплоть до начала XX века Коренец входил в Егорьевский уезд Рязанской губернии.

В Экономических примечаниях к планам Генерального межевания, работа над которыми проводилась в 1771—1781 гг., деревня описана следующим образом:
Деревня Коренец, Марьи Ивановой дочери Загряжской, Татьяны Леонтьевой дочери Поликарповой (10 дворов, 40 мужчин, 41 женщина) — на суходоле, земля пещаная, хлеб и покосы средственны, лес дровяной, крестьяне на пашне

В последней четверти XVIII века деревня принадлежала майору Петру Александровичу Загряжскому, с 1797 года — Татьяне Акимовне Поликарповой. В 1812 году деревней владел помещик Свечин.

По данным X ревизии 1858 года, деревня принадлежала Нине Петровне Ермоловой. По сведениям 1859 года Коренец — владельческая деревня 2-го стана Егорьевского уезда по левую сторону Касимовского тракта, при безымянном озере. На момент отмены крепостного права владелицей деревни была помещица Полозова.

1861—1917 
После реформы 1861 года из крестьян деревни было образовано одно сельское общество, которое вошло в состав Лекинской волости.

В 1885 году был собран статистический материал об экономическом положении селений и общин Егорьевского уезда. В деревне было общинное землевладение. Земля была поделена по работникам. Практиковались переделы пашни. Луга делились ежегодно. В общине был дровяной лес, который рубили ежегодно и делили его на корню. Надельная и сверхнадельная земля состояла из 2-х участков. Дальние полосы отстояли от деревни в 3 верстах. Пашня была разделена на 75 участков. Длина душевых полос от 5 до 30 сажень, а ширина от 2 до 4 аршин. Земли не хватало, и 17 домохозяев арендовали 10,5 десятин луга за 42 рубля, от 3 до 5 рублей за десятину.

Почвы были супесчаные и илистые. Пашни ровные, но низменные и сырые. Отдельных лугов не было, траву косили в лесу или по болотам. Прогоны были удобные. В деревне был небольшой пруд и 10 колодцев с хорошей и постоянной водой. Своего хлеба не хватало, поэтому его покупали в селе Спас-Клепиках. Сажали рожь, овёс, гречиху и картофель. У крестьян была 31 лошадь, 83 коровы, 208 овец, 43 свиньи, а также 33 колодки пчёл, плодовых деревьев не было. Избы строили деревянные, крыли деревом и железом, топили по-белому.

Деревня входила в приход села Шеино (Казанское). Ближайшая школа находилась в деревне Леке. На общественной земле около деревни Ново-Черкасово имелся кабак. Главным местным промыслом среди женщин было вязание сетей для рыбной ловли. Мужчины ловили рыбу, кроме того был местный плотник, пастух, сторож и два постоянных рыболова. Многие мужчины занимались отхожими промыслами. На заработки уходил 51 плотник преимущественно в Зуево (ныне часть города Орехово-Зуево) и Москву.

По данным 1905 года основным отхожим промыслом в деревне оставалось плотничество. Ближайшее почтовое отделение и земская лечебница находились в селе Архангельском.

В русско-японской войне 1904—1905 гг. участвовал уроженец деревни Кузин Дмитрий Андреевич, служивший матросом на эскадренном броненосце «Наварин». В мае 1905 года Кузин Д. А. участвовал в Цусимском сражении, попал в плен, а после окончания войны вернулся из Японии в Россию.

1917—1991 
В 1919 году деревня Коренец в составе Лекинской волости была передана из Егорьевского уезда во вновь образованный Спас-Клепиковский район Рязанской губернии. В 1921 году Спас-Клепиковский район был преобразован в Спас-Клепиковский уезд, который в 1924 году был упразднён. После упразднения Спас-Клепиковского уезда деревня передана в Рязанский уезд Рязанской губернии. В 1925 году произошло укрупнение волостей, в результате которого деревня оказалась в укрупнённой Архангельской волости. В ходе реформы административно-территориального деления СССР в 1929 году деревня вошла в состав Дмитровского района Орехово-Зуевского округа Московской области. В 1930 году округа были упразднены, а Дмитровский район переименован в Коробовский.

В 1930 году деревня Коренец входила в Зименковский сельсовет Коробовского района Московской области.

В начале 30-х годов в деревне был организован колхоз «Чайка», впоследствии — 3-го решающего года пятилетки. Известные председатели колхоза: Кутырёв И. (1934—1935 гг.), Колобов (1942 год), Широкова (1946—1948 гг.).

В 1930—1960-х гг. дети из деревни Коренец посещали семилетнюю (позже — восьмилетнюю) школу в Якушевичах.

Во время Великой Отечественной войны в армию были призваны 43 жителя деревни. Из них 20 человек погибли, 13 пропали без вести. Четверо уроженцев деревни были награждены боевыми орденами и медалями:
 Французов Александр Иванович (1926 г. р.) — призван в 1943 году, служил в звании красноармейца в 140-м стрелковом полку 47-й стрелковой дивизии, демобилизован по ранению в 1944 году, был награждён орденом Отечественной войны I степени и медалью «За победу над Германией»;
 Французов Никита Акимович (1910 г. р.) — призван в 1941 году, служил в 13-м отдельном плотницком батальоне 240-й стрелковой дивизии, демобилизован в 1950 году в звании старшего сержанта, был награждён медалью «За победу над Германией»;
 Чайков Алексей Кузьмич (1925 г. р.) — призван в 1943 году, служил в звании красноармейца в 75-м стрелковом полку 26-й гвардейской стрелковой дивизии, демобилизован в 1948 году, был награждён орденом Отечественной войны II степени, орденом Славы III степени, медалями «За взятие Кёнигсберга» и «За победу над Германией»;
 Шилин (1911 г. р.) — призван в 1941 году, служил в звании красноармейца в 15-м отдельном плотницком батальоне, демобилизован в 1945 году, был награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Москвы» и «За победу над Германией».

В 1951 году было произведено укрупнение колхозов, в результате которого деревня Коренец вошла в колхоз «Путь к коммунизму».

В 1954 году деревня была передана из упразднённого Зименковского сельсовета в Лекинский сельсовет.

3 июня 1959 года Коробовский район был упразднён, Лекинский сельсовет передан Шатурскому району.

В 1960 году был создан совхоз «Пышлицкий», в который вошли все соседние деревни, в том числе Коренец.

С конца 1962 года по начало 1965 года Коренец входил в Егорьевский укрупнённый сельский район, созданный в ходе неудавшейся реформы административно-территориального деления, после чего деревня в составе Лекинского сельсовета вновь передана в Шатурский район.

С 1991 года 
В 1994 году в соответствии с новым положением о местном самоуправлении в Московской области Лекинский сельсовет был преобразован в Лекинский сельский округ. В 2004 году Лекинский сельский округ был упразднён, а его территория включена в Пышлицкий сельский округ. В 2005 году образовано Пышлицкое сельское поселение, в которое вошла деревня Коренец.

Население 

Первые сведения о жителях деревни встречаются в писцовой книге Владимирского уезда 1637—1648 гг., в которой учитывалось только податное мужское население (крестьяне и бобыли). В деревне Коренец был один крестьянский двор, в котором проживало 9 мужчин.

В переписях за 1790, 1812, 1858 (X ревизия), 1859 и 1868 годы учитывались только крестьяне. Число дворов и жителей: в 1790 году — 10 дворов, 40 муж., 41 жен.; в 1812—110 чел.; в 1850 году — 21 двор; в 1858 году — 73 муж., 76 жен.; в 1859 году — 22 двора, 73 муж., 76 жен.; в 1868 году — 23 двора, 85 муж., 99 жен.

В 1885 году был сделан более широкий статистический обзор. В деревне проживало 256 крестьян (39 дворов, 126 муж., 130 жен.), из 39 домохозяев один не имели своего двора, а у другого было две избы. На 1885 год грамотность среди крестьян деревни составляла 7 % (19 человек из 256), также 2 мальчика посещали школу.

В 1905 году в деревне проживало 312 человек (45 дворов, 148 муж., 164 жен.). Со второй половины XX века численность жителей деревни постепенно уменьшалась: в 1970 году — 41 двор, 97 чел.; в 1993 году — 22 двора, 20 чел.; в 2002 году — 12 чел. (4 муж., 8 жен.).

По результатам переписи населения 2010 года в деревне проживало 6 человек (4 муж., 2 жен.), из которых трудоспособного возраста — 1 человек, старше трудоспособного — 5 человек.

Жители деревни по национальности русские (по переписи 2002 года — 100 %).

Деревня входила в область распространения Лекинского говора, описанного академиком А. А. Шахматовым в 1914 году.

Социальная инфраструктура 
Ближайший магазин, сельский клуб и библиотека расположены в деревне Шеино. Медицинское обслуживание жителей деревни обеспечивают фельдшерско-акушерский пункт в Шеино, Пышлицкая амбулатория, Коробовская участковая больница и Шатурская центральная районная больница. Ближайшее отделение скорой медицинской помощи расположено в Дмитровском Погосте. Коренец закреплён за Пышлицкой средней общеобразовательной школой, однако детей школьного возраста в деревне нет.

Пожарную безопасность в деревне обеспечивают пожарные части № 275 (пожарные посты в селе Дмитровский Погост и деревне Евлево) и № 295 (пожарные посты в посёлке санатория «Озеро Белое» и селе Пышлицы).

Деревня электрифицирована, но не газифицирована. Центральное водоснабжение отсутствует, потребность в пресной воде обеспечивается общественными и частными колодцами.

Для захоронения умерших жители деревни, как правило, используют кладбище, расположенное около деревни Погостище. До середины XX века рядом с кладбищем находилась Казанская церковь, в состав прихода которой входила деревня Коренец.

Транспорт и связь 
В 2 км к западу от деревни проходит асфальтированная автомобильная дорога общего пользования Дубасово-Пятница-Пестовская, на которой имеется остановочный пункт маршрутных автобусов «Зименки». От остановки «Зименки» ходят автобусы до города Шатуры и станции Кривандино (маршрут № 27), села Дмитровский Погост и деревни Гришакино (маршрут № 40), а также до города Москвы (маршрут № 327, «Перхурово — Москва (м. Выхино)»). Ближайшая железнодорожная станция Кривандино Казанского направления находится в 49 км по автомобильной дороге.

В деревне доступна сотовая связь (2G и 3G), обеспечиваемая операторами «Билайн», «МегаФон» и «МТС». Ближайшее отделение почтовой связи, обслуживающее жителей деревни, находится в селе Пышлицы.

Памятники археологии 
В течение XX века в окрестностях деревни неоднократно производились археологические раскопки. В результате были обнаружены четыре поселения неолита, эпохи бронзы и раннего железного века, а также курганный могильник эпохи бронзы и стоянка лодок-долблёнок.

Впоследствии памятники археологии были поставлены под государственную охрану:
 Стоянка «Коренец» — объект культурного наследия федерального значения, датированный неолитом. Стоянка расположена на Святом озере, близ деревни Коренец.
 Стоянка «Коренец 2» — выявленный объект культурного наследия, датированный 3-м тыс. до н. э. Стоянка расположена в 1 км к востоку от деревни, на западном берегу протоки из озера Святого в озеро Дубовое.
 Стоянка «Коренец 3» — выявленный объект культурного наследия, датированный 2-м тыс. до н. э. Стоянка расположена в 0,4 км к северу от северо-восточной окраины деревни на правом берегу реки Пры.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Шатурского района
Сельское поселение Пышлицкое